Molekulska formula -{C33H34N4O6}- se može odnositi na:

 Azelnidipin
 Biliverdin